Puga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puga, Nayarit, Tepic, 
 Puga, Puebla, Huauchinango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar